Miguel Esteban kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miguel Esteban (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Miguel Esteban (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar